Salober heißen folgende geographische Objekte:

 Salober (Daumengruppe), 2088 m, südlich Bad Hindelang, Allgäuer Alpen, Bayern
 Saloberkopf, 2041 m, Schiberg am Hochtannberg, Lechquellengebirge, Vorarlberg
 Salober (Falkensteinkamm), 1293 m, bei Pfronten und Vils, Allgäuer Alpen, Grenze Bayern/Nordtirol